Kiedl ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Kiedl (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Peter Kiedl (* 2004), österreichischer Fußballspieler